Manchester United FC werd in het seizoen 1993/94 voor de tweede keer op rij kampioen. De club haalde in juli 1993 middenvelder Roy Keane voor een recordbedrag van £3,75 miljoen naar Old Trafford. Hij groeide samen met Éric Cantona, Ryan Giggs, Lee Sharpe en Andrej Kantsjelskis uit tot een van de uitblinkers van het team.

Manchester United kwam na de vierde speeldag aan de leiding en gaf die positie niet meer uit handen. De club werd kampioen met acht punten voorsprong op Blackburn Rovers. United behaalde de titel na een zege (2-1) op en bij Ipswich Town op 1 mei 1994, twee speelronden voor het einde van de reguliere competitie. Die dag werd overschaduwd door het overlijden van Formule 1-piloot Ayrton Senna.

In de FA Cup ging Manchester United ook met de hoofdprijs aan de haal. In de finale versloeg het team van coach Alex Ferguson het Londense Chelsea met 4-0. De club bereikte ook de finale van de League Cup, maar verloor daarin met 3-1 van Aston Villa. Zo greep Manchester United net naast de nationale treble.

In het seizoen 1993/94 mocht Manchester United voor het eerst deelnemen aan de UEFA Champions League. De club werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Galatasaray.

Tijdens het seizoen 1993/94 verloor Manchester United clubicoon Matt Busby. De gewezen succescoach van "The Red Devils" overleed op 20 januari 1994 op 84-jarige leeftijd. Busby was een van de overlevenden van de vliegramp van München in 1958.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Manchester United in het seizoen 1993-1994 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Sharp
Sportmerk: Umbro

Transfers

Zomer

Premier League

Wedstrijden

Charity Shield

Finale

FA Cup

Finale

League Cup

Finale

Individuele prijzen
 PFA Players' Player of the Year: Éric Cantona
 Premier League Manager of the Season: Alex Ferguson

Externe links
 Officiële site

1994
Manchester United